Вайдава () — топоним Латвии:
 Вайдава — река, приток Мустйыги;
 Вайдава — населённый пункт в Вайдавской волости Валмиерского края;
 Вайдава — населённый пункт в Маркалнской волости Алуксненского края;
 Вайдава — одно из названий реки Стрикьупе, притока Гауи.